Sokos kan syfta på:

 Sokos – en finländsk varuhuskedja, se S-gruppen
 Sokos Hotels – en finländsk hotellkedja, se S-gruppen